Гвасаве има више значења:

 Гвасаве (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвасаве, Гвасаиво (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Гвасаве (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гвасаве (Гвасаве, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику